Miejscowości w USA:
 Eatonville – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
 Eatonville – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
 Eatonville (Ontario), sąsiaduje z Toronto w Kanadzie
 Eatonville (Nowa Szkocja), Kanada, opuszczone miasto